Telluraves — клада птахів, що містить дві субклади.

Кладограма

Джерела 
 
 
 

Кілегруді